Махлон () — персонаж Книги Руфи. Старший сын Елимелеха и Ноемини. Первый муж Руфи

Его имя в переводе с иврита означает слабый, болезненный. .

Примечания

Ссылки 

Персонажи Ветхого Завета